Рукометна репрезентација Аргентине је рукометни тим који представља Аргентину на међународним такмичењима и под контролом је Рукометног савеза Аргентине.

Учешћа на међународним такмичењима

Олимпијске игре

Светска првенства 
 1938. до 1995. - Није учествовала
 1997. - 22. место
 1999. - 21. место
 2001. - 15. место
 2003. - 17. место
 2005. - 18. место
 2007. - 16. место
 2009. - 18. место
 2011. - 12. место
 2013. - 18. место

Панамеричка првенства 
 1979. - 5. место
 1981. - 4. место
 1983. - Није учествовала
 1985. - 5. место
 1989. - Није учествовала
 1994. - 4. место
 1996. -  2. место
 1998. -  2. место
 2000. -  Првак
 2002. -  Првак
 2004. -  Првак
 2006. -  2. место
 2008. -  2. место
 2010. -  Првак

Тренутни састав 
Састав на СП 2011.

Селектор: Едуардо Галардо

Спољашње везе 
 Рукометни савез Аргентине - званичан сајт

А
Р
Репрезентације Аргентине